Чемпионат мира по шахматам среди женщин 2017 года проходил с 11 февраля по 4 марта в Тегеране (Иран). В турнире отказались принимать участие действующая чемпионка мира Хоу Ифань, а также Мария Музычук, Нази Паикидзе, Ирина Круш. В турнире по нокаут-системе приняли участие 64 шахматистки. Чемпионкой стала Тань Чжунъи (КНР), победив в финале Анну Музычук (Украина) в тай-брейке.

Участницы

Результаты

Финал

Вторая партия 

Тань Чжунъи — Анна Музычук
28 февраля
Славянская защита (вариант Чигорина)
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Кf3 Кf6 4. Кc3 e6 5. Фd3 dxc4 6. Фxc4 b5 7. Фd3 a6 8. e4 c5 9. dxc5 Сxc5 10. Фxd8+ Крxd8 11. Сd3 Сb7 12. e5 Кg4 13. Кe4 Сb4+ 14. Крe2 Кd7 15. Сf4 Кc5 16. Кxc5 Сxc5 17. Лhc1 Сb6 18. Кg5 Крe7 19. Сe4 Сxe4 20. Кxe4 Лhc8 21. f3 Кh6 22. g4 Кg8 23. Кd6 Лxc1 24. Лxc1 Крd7 25. Кxf7 Кe7 26. Сe3 Сxe3 27. Крxe3 Кg6 28. h4 Лf8? (см. диаграмму; наилучший ход, ещё спасавший партию — Кxh4) 29. h5! Ke7 30. Кg5 Кd5+ 31. Крf2 h6 32. Кe4 Лa8 33. a3 a5 34. Кc3 Лc8 35. Лd1 Крe7 36. Кxd5+ exd5 37. Лxd5 Лc2+ 38. Крe3 Лxb2 39. Крe4 a4 40. f4 Лb1 41. Крf5 Лb3 42. Лc5 Крd7 43. Крg6 b4 44. axb4 Лxb4 45. Крf5 Крe7 46. Лc7+ Крf8 47. Лa7 Крg8 48. g5 hxg5 49. fxg5 Лb6 50. Лxa4 50… g6+ 51. hxg6 Лb1 52. Лa8+ Крg7 53. Лa7+ Крg8 54. g7 Лf1+ 55. Крg6 Лa1 56. Лf7. Чёрные сдались, так как в продолжении 56… Лa6+ 57. Лf6 Лxf6+ 58. Крxf6 нет пата и белая пешка проходит в ферзи. 1:0.

Третья партия 

Анна Музычук — Тань Чжунъи
1 марта
Французская защита (основной вариант)
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Кc3 Кf6 4. e5 Кfd7 5. f4 c5 6. Кf3 Кc6 7. Сe3 Сe7 8. Фd2 O-O 9. dxc5 Сxc5 10. O-O-O Фa5 11. a3 Сe7 12. Сd3 a6 13. h4 b5?? (белые вскрывают линию h) 14. Сxh7+ Крxh7 15. Фd3+ Крg8 16. Кg5 f5 17. Кxd5 b4 18. Кxe7+ Кxe7 19. Сd2 Лb8? (см. диаграмму; наилучший ход — Кd5) 20. Фd6 Фc5 21. Сxb4 Фxd6 22. Сxd6 Кg6 23. Кxe6 Лe8 24. Сxb8 Лxe6 25. g3 Сb7 26. Лh2 Кc5 27. Лd8+ Крh7 28. Сd6 Кe4 29. h5 Кh8 30. h6 Кf7 31. Лd7 Лxd6 32. Лxf7 чёрные сдались, 1:0.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2017 год в шахматах
Шахматы
Шахматы
Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
Шахматы
Шахматы
Чемпионаты мира в Иране
Соревнования по шахматам в Иране